NFB kan syfta på:

 NFB – en ideell förening och intresseorganisation som utarbetar och fastställer fordringar för båtlivsutbildning, se Nämnden för båtlivsutbildning i Sverige
 NFB – ett bolag i Kanada, se National Film Board of Canada
 N.F.-Board – en fotbollsorganisation för nationer och etniska minoriteter som inte är medlemmar i Fifa